Fabian Aupperle (Backnang, 1986. február 16. –) német labdarúgó, az 1899 Hoffenheim II hátvédje.

További információk 

1986-ban született személyek
Német labdarúgók
A VfB Stuttgart II labdarúgói
A Heidenheim labdarúgói
Az SG Sonnenhof Großaspach labdarúgói
A Wacker Burghausen labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek